Hōin bezeichnet:
 einen buddhistischen, japanischen Ehrentitel, siehe Geistlicher Rang in Japan#Buddhismus

Hoin ist der Familienname folgender Personen:
 Claude-Jean-Baptiste Hoin (1750–1817), französischer Maler
 Richard Hoin (1879–1944), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Heun